Charles Williams (bondscoach) (1873-1952), Engelse bondscoach
 Charles Williams (Brits schrijver) (1886-1945)
 Charles Williams (componist) (1894-1978), Brits componist van filmmuziek
 Charles Williams (acteur) (1898-1958), Amerikaans acteur en scenarioschrijver
 Charles Williams (Amerikaans schrijver) (1909-1975)
 Charles Williams (musicus) (1932), Amerikaanse jazzsaxofonist en orkestleider
 Charlie Williams (1950), Brits motorcoureur
 Charles Williams (filmregisseur) (1982), Australische filmmaker
 Charles Williams (paralympiër), Amerikaans paralympisch atleet